Mornell bezeichnet:
 Mornellregenpfeifer

Mornell ist der Familienname von:
 Sara Mornell (* 20. Jahrhundert), Schauspielerin